Latour-Foissac ist der Name folgender Personen: 

 Antoine-Henri de Latour-Foissac (1782–1855), französischer General der Kavallerie
 François-Philippe de Latour-Foissac (1750–1804), französischer General der Pioniere und Vater der Vorigen